

Лавар — село, Єнбекшиказахський район, Алматинська область

Лавар — муніципалітет, регіон Рона-Альпи, департамент Ізер